Blalock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blalock Mountain (Georgia)
 Blalock Mountain (Oregon)